Carijos oder Carijós steht für:

 Carijós, indigenes Volk in den Bundesstaaten São Paulo, Paraná, Santa Catarina und Rio Grande do Sul, Brasilien
 Carijos, ehemaliger Name des Munizips Agudos do Sul, Bundesstaat Paraná, Brasilien

Siehe auch:
 Carijo, Röstverfahren für Mateblätter im Süden Brasiliens
 Karijona (auch Carijona), Ethnie am Río Vaupés, Kolumbien